Sunlounger bezeichnet

 ein Pseudonym des deutschen Trance-DJs und -Produzenten Roger Shah
 eine ehemalige englische Nu-Metal- und Sleaze-Rock-Band Sunlounger (Band)